Mooving Day (Día de Muuudanzas para Hispanoamérica y Día de muudanza para España)es el capítulo 11A de la quinta temporada de la serie animada Los padrinos mágicos,creada por Butch Hartman.Respecto del resto de la serie,es el capítulo 70A. Este es el primer episodio de la serie original de media hora que se transmite en Latinoamérica por Nickelodeon, desde el 7 de julio de 2006, ya que los episodios anteriores de todas las temporadas, hasta ese año, se transmitieron por Jetix, (antes Fox Kids, ahora Disney XD).

Sinopsis 

Timmy está bebiendo mucha soda para poder ganar el Concurso de Eructos.Su mamá cree haber perdido su habilidad para vender casas,y Timmy(ayudado un poco por sus padrinos,ya que se encontraba algo egoísta)desea que regrese el "toque mágico" de su madre.Vende tantas casas,incluyendo la propia,que se mudan a los "Condominios Dimmadome".Allí todos llevan una vida feliz,y beben leche de las granjas del Condominio...pero esta leche hipnotiza a todos(incluyendo a Cosmo y Wanda),y Timmy,gracias a todas las sodas con exceso de burbujas de gas que le dio su padrino mágico...hace explotar todo el Condominio,y todo vuelve a la normalidad.

Episodios de Los padrinos mágicos